Il existe plusieurs châteaux de Betz :
 Château de Betz (Indre-et-Loire), en France ;
 Château de Betz (Oise), en France ;
 , en Belgique.

Betz